Борис Ильич Зба́рский (Бер Элиевич Збарский; , Каменец-Подольский, Российская империя — 7 октября 1954) — русский и советский биохимик, директор Лаборатории при мавзолее Ленина. Герой Социалистического Труда (1945). Академик АМН СССР (1944).

Биография 
Родился в еврейской семье. Сын страхового агента. В гимназические годы участвовал в организации социал-революционеров (см. Эсеры), снимал явочную конспиративную квартиру. В 1901 году за хранение революционной литературы исключён из гимназии. Позднее эмигрировал. С 1901 года под надзором полиции. Окончил гимназию экстерном в 1906 году.

В 1911 году окончил физико-математический факультет Женевского университета. В Женеве работал в лаборатории Алексея Баха, под руководством которого защитил докторскую диссертацию, в основу которой лёг разработанный им метод очистки восстановительного фермента – пергидридазы.

В 1912 году вернулся в Россию, где экстерном сдал экзамены в Петербургском университете.

Во время Первой мировой войны организовал производство формалина для нужд армии. В 1915 году впервые в России разработал и наладил заводской способ производства наркозного хлороформа.

В тот же период управлял химическими заводами Саввы Морозова на Северном Урале. Известно, что с января по июнь 1916 года его помощником по деловой переписке и торгово-финансовой отчётности был молодой Борис Пастернак, приехавший по приглашению учёного во Всеволодо-Вильву.

В 1917 году некоторое время был председателем Елабужского уездного Совета. Избран от Вятского избирательного округа (по списку № 3) в Учредительное собрание. Участник заседания Учредительного собрания 5 января. После 1917-го посвятил свою жизнь исключительно науке.

В 1918 помогал Алексею Баху в организации Центральной химической лаборатории при ВСНХ РСФСР (в 1921 преобразована в Химический институт имени Льва Карпова, в 1931 — в Физико-химический институт имени Карпова). В 1920 также участвовал в организации Биохимического института Наркомздрава РСФСР.

После смерти Владимира Ульянова-Ленина занимался бальзамированием его тела (совместно с Владимиром Воробьёвым). Именно ему принадлежала идея применять для бальзамирования антисептический препарат бактерицид. Учёным удалось составить «бальзамическую жидкость», которая предупреждает процессы высыхания тканей и изменения кожи. 

В 1930—1934 гг. возглавлял кафедру биохимии 2 Московского медицинского института и одновременно руководит организованным им институтом питания. В 1934 созванная комиссия признала, что «результаты сохранения тела В. И. Ленина представляют собой научное достижение мирового значения». С 1934 года был профессором 1-го Московского медицинского института и заведующим биохимической лабораторией Всесоюзного института экспериментальной медицины.

После смерти в сентябре 1937 года Воробьёва все дальнейшие работы по наблюдению за телом Ленина были возложены на Бориса Збарского, и вплоть до ареста в 1952 году, он руководит лабораторией при мавзолее В. И. Ленина. С 1934 года в штат лаборатории в качестве ассистента зачислен его сын, Илья Борисович.

В годы Великой Отечественной войны, с июля 1941-го по март 1945 года, находился в эвакуации в Тюмени, куда был эвакуирован саркофаг с телом Ленина. Выполнил сложную задачу по транспортировке и сохранению тела В. И. Ленина в неприспособленных для этого условиях. Указом Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами научных работников лаборатории Мавзолея В. И. Ленина» от 24 января 1944 года за «выдающиеся заслуги в проведении работ по сохранению тела В. И. Ленина в неизменном виде и большие научные достижения в этом деле» был награждён Орденом Ленина. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1945 года за выдающиеся научные достижения, имеющие важное государственное значение удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1945 года руководил также лабораторией биохимии рака Академии медицинских наук СССР.

В 1949 году возглавил работы по бальзамированию коммунистического вождя Болгарии Георгия Димитрова (тело захоронено в 1990 году).

В 1952 году был арестован. В вину ему вменялось несколько пунктов, сводившихся к тому, что написанная учёным брошюра «Мавзолей Ленина» (впервые издана в 1944) является «политически вредной». В частности, эксперты посчитали, что он не отразил роль Сталина в дни Октябрьской революции. Фактически же это было сделано в рамках преследования евреев под видом дела «врачей-убийц». По свидетельству его сына Ильи: «Я знаю, что он не был осуждён — ему не был вынесен никакой приговор, просто он полтора года пробыл в тюрьме… и единственное, что он мне сказал, — его обвиняли в том, что он германский шпион… Дела его я не видел».

После смерти Сталина просидел в тюрьме ещё несколько месяцев и был выпущен в декабре 1953 года. В последнее время работал профессором на кафедре биохимии 1-го Московского медицинского института.

Умер 7 октября 1954 года. Похоронен на  (уч. 4, ряд 15, могила 3).

Семья 
Первая жена — Фанни (Фрейда) Николаевна Збарская (1884—1971).

Вторая жена — Евгения Борисовна Збарская (в девичестве — Перельман; 1900—1985), биохимик.

 Сыновья
 Илья (1913—2007) — академик РАМН, профессор.
 Феликс-Лев (1931—2016) — график, художник; был женат на Регине Колесниковой (1935—1987), вторым браком — на народной артистке РСФСР Людмиле Максаковой; эмигрировал в США;
 его сын — Максим Максаков.
 его внук — Пётр.
 Виктор Борисович Збарский (1942—2018)

Награды и звания 
 медаль «Серп и Молот» (26.07.1945)
 три ордена Ленина (15.01.1934, 21.01.1944, 26.07.1945)
 два ордена Трудового Красного Знамени (11.01.1929, 05.04.1939)
 орден «Знак Почёта» (25.04.1936)
 Сталинская премия (1944)
 Академик Академии медицинских наук СССР (со времени её основания в 1944);

Труды 
 Збарский Б. И. Мавзолей Ленина. — М.: Госполитиздат, 1946. — 48 с.
 Збарский Б. И. Практикум по биологической химии: учеб.-метод. пособие для ВУЗов / Б. И. Збарский, И. Б. Збарский, А. И. Солнцев. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Медгиз, 1962. — 280 с.

Примечания

Литература 
 Мордашев С. Р. Борис Ильич Збарский [некролог] // Вестник Академии медицинских наук СССР. — 1955. — № 1.
 Збарский И. Б., Николаев П. Ф. Б. И. Збарский. — М.: Медицина, 1990. — 176 с. — ISBN 5-225-00693-0
 Протасов Л. Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. — М.: РОСПЭН, 2008.

Ссылки 
 
 
 Збарский Илья Борисович "Объект №1" // Издательство "Вагриус" // Серия "Мой XX век // 2000 год // 316 стр.
 
О пребывании Бориса Ильича Збарского в Тюмени
 Збарский Илья Борисович 
 

Выпускники Каменец-Подольской гимназии
Выпускники Женевского университета
Биохимики СССР
Биохимики Российской империи
Бальзамировщики СССР
Дело врачей
Химики, репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Преподаватели 1-го МГМУ
Медицинские работники, репрессированные в СССР
Бальзамирование Ленина
Мавзолей Ленина